Hordijk ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Pijnacker Hordijk (1847–1908), niederländischer Jurist und Staatsmann
 Lisa Hordijk (* 1987), niederländische Popsängerin, siehe Lisa Lois